Леони́д Ме́нделевич Ле́вин (25 июля 1936, Минск — 1 марта 2014, там же) — заслуженный архитектор Республики Беларусь, Лауреат Ленинской премии и премии Ленинского комсомола, Лауреат премии Волгоградского Комсомола, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат многих престижных конкурсов и смотров архитектурных работ, Академик Международной и Белорусской Академий архитектуры, Председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин с 1991 года.

Один из авторов мемориального комплекса «Хатынь», за который (в составе авторского коллектива) был удостоен Ленинской премии.

Биография 
Родился 25 июля 1936 года в Минске, закончил 13-ю школу.

1954—1960 — учёба в Белорусском политехническом институте.

С 1960 года — работа в Институте «Минскпроект» (от архитектора до руководителя Мастерской по застройке центра Минска).

1960—1967 — участие в создании парка им. 50-летия Советской власти.

1968 — участие в создании выставочного павильона ВДНХ БССР в Минске.

1970 — в составе авторского коллектива был удостоен Ленинской премии за мемориальный комплекс 1968—1969 гг. «Хатынь».

С 1997 года — директор собственной творческой мастерской УП «Творческая мастерская архитектора Л. Левина».

Друзья и коллеги — скульптор Анатолий Аникейчик, архитектор Юрий Градов.

Умер 1 марта 2014 года в Минске. Похоронен 4 марта 2014 года на Центральной аллее Восточного кладбища в Минске.

Семья 
Бывшая жена — . Дочь — .

Работы

Республика Беларусь 
Основные работы (некоторые в соавторстве):
 Мемориальные комплексы
 Мемориальный ансамбль «Хатынь» (1969)
 Мемориальный комплекс «Яма» (территория бывшего Минского гетто)
 Детям, погибшим в Великой Отечественной войне (на месте детского концлагеря) и от Чернобыльской катастрофы (г. п. Красный Берег Жлобинского района, 2006)
 Мемориальный комплекс узникам гетто в городе Слуцке
 Мемориальный комплекс погибшим евреям г. п. Городея (2004)
 Шунёвка (мемориальный комплекс «Проклятие фашизму»)
 Мемориальный комплекс «Прорыв» около посёлка Ушачи Ушачского района Витебской области
 Памятники
 Памятник белорусским партизанам («Прорыв»)
 Памятник Янке Купале (Минск, 1972)
 Памятник Якубу Коласу (Минск, 1972)
 Памятник князю Давиду в Давид-Городке (2000)
 Памятник жертвам минского гетто (1998—2000, Минск, площадь Юбилейная)
 Проекты зданий:
 Горком КПБ (1979), МИД
 ВДНХ (1968)
 Авторство станций Минского метрополитена:
 «Площадь Ленина» (1984)
 «Немига» (1990)
 Проект детальной планировки и застройки центра (1970—1975), проспекта Машерова (1980-е)
 Участие в создании парка имени 50-летия Советской власти
 Историческая «Немига» (авторство реконструкции исторической части Минска)
 «Троицкое предместье» (Минск, 1980—1986)
 «Верхний город»
 Улица Немига
 «Раковское предместье»
 «Шталаг-342» (Молодечно, 1990)
 квартал художника Марка Шагала в Витебске.

Другие страны 
Памятник погибшим воинам (Бухара, Изюм, Волгоград).

Сценографии, книги 
Выполнил сценографию спектаклей:
 «Полёты с ангелом» (2001)
 «Песня войны» (в соавт., 2005) (Республиканский театр белорусской драматургии)

Книги:
 «Хатынь» (2005) (проза)
 «Скамейка» (проза)
 «Война и любовь» (проза)
 «Мгновения» (поэтический сборник)
 «Пережить пережитое» (альбом)

Общественная деятельность 
 Председатель общества «Беларусь — Израиль»
 Член правления многих международных еврейских организаций. 
В качестве общественного деятеля не раз подвергался критике за недостаточное знание реалий еврейской жизни, пассивность в отношениях с органами власти, склонность к авторитарному стилю управления .

Награды 
 Две Почётные грамоты Верховного Совета БССР
 Грамота Верховного Совета БССР
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 Государственная премия Республики Беларусь, за создание памятника князю Давиду в Давид-Городке.
 Государственная премия Республики Беларусь (2011), за мемориал «Детям — жертвам Великой Отечественной войны» в Красном Берегу (Гомельская область).

Память 

 Решением Минского городского Совета депутатов от 24 декабря 2020 года одной из улиц Минска, расположенной в комплексе «Минск-Мир» было присвоено имя заслуженного архитектора Белорусской ССР Леонида Левина.

См. также 
 Жбанов, Владимир Иванович

Примечания

Ссылки 
 Александр Лукашенко поздравил председателя Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин заслуженного архитектора БССР Леонида Левина
 Левин, Леонид Менделевич

Архитекторы Белоруссии
Общественные деятели Белоруссии
Деятели еврейских общественных организаций
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Архитекторы Минска
Похороненные на Восточном кладбище Минска